Холматов, Акмал (род. 1976) — таджикистанский и узбекистанский футболист.
 Холматов, Ганижон (1949—2014) — узбекский поэт, актёр и режиссёр.
 Холматов, Дадоджон (1907—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Холматов, Отабек (род. 1998) — узбекистанский боксёр.
 Холматов, Рустам Курбонназарович (род. 1961) — узбекистанский государственный деятель.